Eucherius van Lyon (ca. 380–449), bisschop van Lyon
Eucherius I van Maastricht (ca. 520-522), legendarisch bisschop van Maastricht
Eucherius II van Maastricht (ca. 527-530), legendarisch bisschop van Maastricht
Eucherius van Orléans (ca. 694-738/743), bisschop van Orléans